Imię i nazwisko Alojzy Żółkowski nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 Alojzy Żółkowski (1777-1822), aktor i pisarz 
 Alojzy Żółkowski (1814-1889), aktor, syn poprzedniego